Der Begriff Pro Tour bezeichnet
 im Dart die PDC Pro Tour
 im Radsport die UCI ProTour
 beim Tischtennis die ITTF Pro Tour